

Sigle 
 Électricité de France – azienda produttrice e distributrice di energia elettrica in Francia
 Europa della Libertà e della Democrazia – gruppo politico del Parlamento europeo
 European Data Format – formato di file per serie storiche di dati medici
 Experimental Fluid Dynamics – fluidodinamica sperimentale
 European Disability Forum – organizzazione europea delle associazioni disabili
 Fondo europeo della difesa – fondo dell'Unione europea

Informatica 
 Algoritmo di scheduling Earliest Deadline First

Codici 
 EDF – codice aeroportuale IATA dell'Elmendorf Air Force Base di Anchorage (Stati Uniti)